Озеря́ны () — село, расположенное на территории Варвинского района Черниговской области (Украина). В селе действует четыре сельскохозяйственных предприятия.

Примечания 

Населённые пункты Варвинского района